Fatehpur – amministrazione municipale indiana nel distretto di Fatehpur
 Fatehpur – consiglio di frazione indiano nel distretto di Barabanki
 Fatehpur – municipalità indiana nel distretto di Sikar